|}

Der Ramal de Nova Era, vormals Ramal São José da Lagoa genannt, ist eine historische Eisenbahnstrecke im Bundesstaat Minas Gerais in Brasilien. Er wurde als Anschlussgleis zur Bahnlinie EFCB - Linha do Centro für Estrada de Ferro Central do Brasil gebaut.

Geschichte 

Der Gleisanschluss von Nova Era/ São José da Lagoa  wurde 1908 von der Bahngesellschaft E.F. Espirito Santo a Minas gebaut und nannte sich Estrada de Ferro Sabará a Santa Bárbara. Wenig später ging diese Bahnlinie an Estrada de Ferro Central do Brasil und erhielt den heutigen Namen.  In Nova Era jedenfalls traf diese Bahnstrecke auf das Streckennetz der EFVM, die in den 1980er Jahren vom Bergbau-Unternehmen Vale do Rio Doce (CVRD) übernommen wurde. Heute dient diese Eisenbahnstrecke nur noch touristischen Zwecken.

Weblinks 
 Beschreibung der Strecke Nova Era (portugiesisch)

Bahnstrecke in Brasilien
Verkehr (Minas Gerais)